Por Paridade pode estar à procura de:
 Números pares e ímpares, um conceito da aritmética relacionado à divisibilidade por dois.
 Funções pares e ímpares, um conceito envolvendo simetria de funções reais.
 Paridade (física), o conceito no contexto da física;
 Paridade (telecomunicações), o conceito no contexto das telecomunicações.

Desambiguação